Artykuł prezentuje albumy muzyczne numer jeden na notowaniu OLiS w roku 2012.

Przypisy 

Listy albumów numer jeden w Polsce
2012 w Polsce
2012 w muzyce